Melanholiki (en català: Melancòlics) és un grup eslovè de rock/punk rock/pop els inicis del qual es remunten a Ljubljana l'any 1981. El grup està format per sis membres: Marko Stabej (teclats i veu), Miha Muck (guitarra), Matjaž Zorko (baix), Jaka Vadnjal (bateria), Žiga Arh (clarinet), Nejc Bolka (saxo). Es van fer famosos amb la cançó «Anja (O tebi se mi sanja)» —Anja (somio amb tu). El seu repertori és molt divers. A més de música pròpia, també interpreten música de compositors i cantants famosos (Elvis Presley, Adrian Celetano, Frank Zappa, Psihomodo pop, Forbidden Smoking), que adapten al seu gust.

El CD, titulat Končno (català: Per fi), conté 12 peces. Les cinc primeres es van enregistrar el 2007, la resta el 2012. El disc es va gravar a l'estudi de Miha Stabej. L’autor de la lletra és Marko Stabej, a excepció de la cançó «Večerni oblaki», l’autor de la qual és el poeta eslovè del segle XX Srečko Kosovel. A més dels components del grup, els músics Rok Rozman i Miha Stabej també van participar en la gravació a la bateria amb baixos i solos de guitarra. A la cançó «Še so gradovi» també hi va participar el quartet a cappela Male malice. Les cançons del treball són: «Kralj in kraljica», «Miren», «Silvija in Mara». «Tažalostna», «Koračnica», «Lanski sneg», «Končno», «Vreme in smisel», «Pupa», «Večerni oblaki», «Melanholik», «Še so gradovi».

Discografia 
 Still kr prfektn (1981): un casset enregistrat a casa amb instruments acústics
 Oh Anja, tens una flor al cabell (1996): casse
 Finalment (2012) - CD

Textos 
Els seus textos descriuen humorísticament temes eterns, com l'amor, les relacions entre parelles i persones i crítiques per la situació d'Eslovènia.

Enllaços externs 
 Lloc oficial del grup
Entitats d'Eslovènia
Cultura d'Eslovènia
Grups de rock
Persones de Ljubljana